Живаго, Александр Васильевич:
 Живаго, Александр Васильевич (1860—1940) — русский врач, египтолог, коллекционер.
 Живаго, Александр Васильевич (1914—2009) — советский и российский географ, профессор, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель науки РФ.